Godelleta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Godelleta (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Godelleta (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar